«The Night Out» — песня французского DJ и музыкального продюсера Мартина Сольвейга из пятого альбома Smash. Является четвёртым по счету синглом из альбома, выпущена 2 апреля 2012 года на Mercury Records. Песня возглавила чарты Бельгии и Германии.

Видеоклип 
Клип на песню был представлен 17 апреля 2012 года. Соавторами клипа стали DJ A-Trak, Dillon Francis, Sidney Samson, Laidback Luke, Madeon, Porter Robinson и Zedd.

Список композиций 
 Digital download
 «The Night Out»  — 3:52
 «The Night Out»  — 3:40
 «The Night Out»  — 6:00
 «Can’t Stop» — 3:37
 «Hello»  — 3:04
 «Ready to Go»  — 4:32
 «Big in Japan»  — 5:30
 «The Night Out»  — 5:17
 «The Night Out»  — 5:55
 «The Night Out»  — 5:08
 «The Night Out»  — 4:15

Участники записи 
 Мартин Сольвейг — вокал, бэк-вокал, автор песни, продюсер
 Майкл Торжман — автор песни, синтезатор
 Жан-Баптист Годрей — гитара

Чарты

История релиза

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Синглы Mercury Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs